The Show Must Go On kan avse:

 The Show Must Go On (Pink Floyd-låt) – en sång, från 1979 av rockbandet Pink Floyd
 The Show Must Go On (Queen-låt) – en sång, från 1991 av rockbandet Queen